Peucedanum cachroides är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Peucedanum cachroides ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
cachroides